proporcja (matematyka)
 proporcja (sztuka)